Дан-де-Кроль — гора у французьких Альпах.
 Дан-де-Кроль — карстова печера в однойменній горі.